Терраччано — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Терраччано, Акилле (1861—1917) — итальянский ботаник.
 Терраччано, Паскуале (род. 1956) — итальянский дипломат, посол Италии в России (2018—2021).
 Терраччано, Пьетро (род. 1990) — итальянский футболист.
 Терраччано, Филиппо (род. 2003) — итальянский футболист.